peut désigner :

 Red Book, nom du standard du CD audio ;
 Red Book, recueil de recommandations pour la nomenclature des composés inorganiques ;
 Red Book, album du groupe de rock Texas sorti en 2005.

 Redbook, magazine féminin américain fondé en 1903.

Homonymie de titre